Crocodile River (engl. „Krokodilfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Crocodile River (Limpopo), Quellfluss des Limpopo, Südafrika
 Crocodile River (Komati), Grenzfluss des Kruger-Nationalparks, Südafrika